

Classifica

Risultati

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Sesta giornata

Settima giornata

Ottava giornata

Nona giornata

Decima giornata

Undicesima giornata

Statistiche

Classifica marcatori 
5 reti
 Eiður Guðjohnsen

4 reti

 Michael Ballack (2 rig.)
 Fredi Bobic

3 reti
 Tomas Ražanauskas (2 rig.)

2 reti

 Rógvi Jacobsen
 John Petersen
 Miroslav Klose
 Igoris Morinas
 Neil McCann
 Kenny Miller

1 rete

 Julian Johnsson
 Súni Olsen
 Kevin Kurányi
 Carsten Ramelow
 Þórður Guðjónsson
 Tryggvi Guðmundsson
 Heiðar Helguson
 Hermann Hreiðarsson
 Pétur Marteinsson
 Helgi Sigurðsson
 Robertas Poškus
 Donatas Vencevičius
 Christian Dailly
 Paul Dickov
 Barry Ferguson
 Darren Fletcher
 Paul Lambert
 James McFadden
 Gary Naysmith
 Lee Wilkie

autoreti

 Arne Friedrich (pro Isole Faroe)
 Marius Stankevičius (pro Germania)

Note  

 2004
Calcio nel 2002
Calcio nel 2003